Il singolare del BGL Luxembourg Open 2015 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2015.

Annika Beck era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta al primo turno da Anna-Lena Friedsam.

Misaki Doi ha sconfitto Mona Barthel per 6-4, 67-7, 6-0.

Teste di serie 

  Timea Bacsinszky (primo turno, ritirata)
  Ana Ivanović (secondo turno)
  Sara Errani (secondo turno)
  Andrea Petković (primo turno)

  Jelena Janković (quarti di finale)
  Sloane Stephens (primo turno)
  Barbora Strýcová (quarti di finale)
  Annika Beck (primo turno)

Wildcard 

  Stefanie Vögele (semifinale)
  Tessah Andrianjafitrimo (primo turno)

  Mandy Minella (primo turno)

Qualificate 

  Julie Coin (primo turno)
  Anna Tatišvili (secondo turno)

  Jana Čepelová (primo turno)
  Richèl Hogenkamp (primo turno)

Lucky Loser 

  Océane Dodin (primo turno)

  Laura Siegemund (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BGL Luxembourg Open 2015
WTA Tour 2015